Carlton Gardens est un toponyme anglophone, qui peut désigner :
 les Jardins Carlton de Melbourne (Australie), conçus pour l'Exposition universelle de 1880 ;
 le quartier général de la France libre à Londres durant la Seconde Guerre mondiale, sur Carlton House Terrace.